Paria (Pareja) – w mitologii greckiej jedna z nimf, kochanka Minosa
 Paria – opera Stanisława Moniuszki
 Paria (hiszp. Península de Paria) – półwysep w Wenezueli
 Paria (hiszp. Golfo de Paria, ang. Gulf of Paria) – zatoka u wybrzeży Wenezueli i Trynidadu
 Paria – rzeka w stanach Utah i Arizona, dopływ Kolorado